Сіу (округ, Айова)
 Сіу (округ, Небраска)
 Сіу (округ, Північна Дакота)